Esta lista contempla as 153 comunas os 3 arrondissements e 17 cantões do departamento francês de Var. Var faz parte da  Região Administrativa Provença-Alpes-Costa Azul.

Arrondissements
 Draguignan
 Toulon
 Brignoles

Cantões
 Brignoles
 La Crau
 Draguignan)
 Flayosc
 Fréjus
 La Garde
 Garéoult
 Hyères
 Le Luc
 Ollioules
 Roquebrune-sur-Argens
 Saint-Cyr-sur-Mer
 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
 Saint-Raphaël
 Sainte-Maxime
 La Seyne-sur-Mer-1
 La Seyne-sur-Mer-2
 Solliès-Pont
 Toulon-1
 Toulon-2
 Toulon-3
 Toulon-4
 Vidauban

Comunas

|}

(CAT) [Comunidade de aglomeração]] de Toulon Provence Mediterranean, criada em 2002.
(CAF) Comunidade de aglomeração de Fréjus-Saint-Raphaël, criada em 2000.
(CAD) Comunidade de aglomeração de Dracénoise, criada em 2001.
(CAG) Comunidade de aglomeração de Garlaban Huveaune Sainte-Baume, criada em 2000.
(CCC) Comunidade de aglomeração de Cœur du Var - Plaine des Maures, criada em 2002.

Ver também
 Var

Var